Шо́мло () — венгерская фамилия и топоним. Известные носители:

  (1884–1973) — венгерский кинопродюсер.

Топоним 
  — винодельческий регион Венгрии.